В одиночному розряді тенісного турніру Clarins Open 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Регіну Райхртову 6–4, 6–7 (5–7), 6–1.

Сіяні гравчині 

 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Ізабель Куето (чвертьфінал)
 Радка Зрубакова (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (переможниця)

 Беттіна Фулько (2-ге коло)
 Регіна Райхртова (фінал)
 Сандра Вассерман (1-ше коло)
 Патрісія Тарабіні (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Clarins Open